Белору́сская сове́тская энциклопе́дия () — универсальная энциклопедия на белорусском языке в 12-и томах, изданная в Минске в 1969—1976 годах издательством Белорусская Советская Энциклопедия. Стала первой в истории академической энциклопедией на белорусском языке.

Описание 
В создании энциклопедии участвовали более пяти тысяч авторов, в том числе 125 академиков и членов-корреспондентов Академии Наук БССР, Академии Наук СССР и отраслевых академий наук, 544 доктора наук и профессора, 1650 кандидатов наук. Более 85 % авторов жили и работали в Белорусской ССР. В составе редакционной комиссии — М. Ф. Дубенецкий, И. Д. Козеко, Н. П. Колос, П. Д. Пузиков, С. П. Самуэль, И. П. Ховратович, главный редактор — Пётр Устинович Бровка.

Одиннадцать томов содержали энциклопедические статьи и дополнения (11 том), 12-й тематический том был посвящён БССР. Общее количество статьей в энциклопедии — 34 409, из которых около 40 % посвящено белорусской тематике. Около 6 тысяч статей посвящены истории, около 10 тысяч — естественным наукам, около 6,7 тысяч — географии, около 6,8 тысяч — культуре, около 7 тысяч — биографические.

В двенадцати томах содержалась 112 цветных вклеек (1554 иллюстрации и 172 карты), 215 чёрно-белых вклеек (3002 иллюстрации), около 8 тысяч иллюстраций и 500 карт в тексте.

Тираж каждого из томов с 1 по 11 составил 25 000 экземпляров. Том 12, посвящённый БССР, вышел тиражом 30 000 экземпляров. Дополнительный безномерной том, содержащий предметный указатель по всем статьям, вышел тиражом 5 000 экземпляров.

Содержание томов

Источники 
 Ад рэдакцыйнай калегіі // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. — Мн.: БелЭН., 1975. — Т. 12.

Универсальные советские энциклопедии
Энциклопедии на белорусском языке
Энциклопедии СССР
Книги 1969 года